Wydra ist der Name folgender Orte:
 Wydra (Ukraine), Dorf im Oblast Lwiw, Ukraine
 Wydra (Polen), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Polen

Wydra ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wydra, deutscher Fußballspieler
 Anna Wydra (* 1979), polnische Filmproduzentin
 Dominik Wydra (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Ehrenfried Wydra (1926–2010), deutscher Fußballspieler
 Karolina Wydra (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Philipp Wydra (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Thilo Wydra (* 1968), deutscher Autor und Journalist

Siehe auch:
 Widra
 Vydra
 Gertrud Wiedra (1921–2014), deutsche Glasmalerin und Kunstsammlerin